Pomurský region (slovinsky Pomurska regija) je jedním ze statistických regionů Slovinska. Byl zřízen v květnu 2005. Rozkládá se na severovýchodě Slovinska. V regionu je celkem 27 občin. Hlavním a také největším městem regionu je Murska Sobota. Rozloha regionu je 1337,2 km² a v k 1. 1. 2016 zde žilo 116 078 obyvatel.

Reference 

 
Statistické regiony ve Slovinsku